Tutt se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 J. W. Tutt
 James William Tutt